Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (; сокр. ) — один из центральных органов Коммунистической партии Китая с 1978 года, созданный в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в рядах КПК.

«Обвинения во взяточничестве, подлоге или ином преступлении сначала расследует партия, и лишь затем дело передается в гражданский суд на основании партийного вердикта», — отмечает Ричард Макгрегор. Приоритетная роль Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины в расследовании обвинений в коррупционных преступлениях в отношении членов КПК объясняется тем, что правоохранительные органы, органы государственной безопасности, суды, начиная с Верховного народного суда КНР, фактически находятся под контролем партии. Политико-юридическая комиссия ЦК КПК курирует их деятельность и доводит до их сведения указания по реализации административно-политических и юридических установок партийного руководства.

Согласно Уставу КПК, Комиссия подчиняется напрямую Всекитайскому съезду КПК. В январе 1979 г. первый секретарь ЦКПД Чэнь Юнь выступая с речью на первом заседании комиссии "со всей ясностью указал на то, что основная задача органов проверки партийной дисциплины заключается в том, чтобы защищать устав и правила партии, исправлять, приводить в порядок стиль работы партии".

Секретари Комиссии 
 Чэнь Юнь (первый секретарь, 1978—1987)
 Цяо Ши (секретарь, 1987—1992)
 Вэй Цзяньсин (секретарь, 1992—2002)
 У Гуаньчжэн (секретарь, 2002—2007)
 Хэ Гоцян (секретарь, с 2007 — ноября 2012)
Ван Цишань (секретарь, 2012— 2017)
Чжао Лэцзи (секретарь, с октября 2017)

Начиная с Вэй Цзяньсина секретарь ЦКПД непременно состоит в Посткоме Политбюро ЦК КПК.
 1-е заместители
(1-е по перечислению.)
 Хоу Цзунбинь (1992-1997)
 Цао Цинцзэ (1997—2002)
 Хэ Юн (2002-2012)
 Чжао Хунчжу (2012-2017)
 Ян Сяоду (с 2017)
Начиная с Хэ Юна, с 2002 г. 1-й по перечислению замсекретаря ЦКПД также является секретарем ЦК КПК.
Начиная с Ян Сяоду (с 2017) - также является членом Политбюро.

См. также 
 Политико-юридическая комиссия ЦК КПК
 Центральная контрольная комиссия КПСС

Ссылки 

Организации по борьбе с коррупцией